Редиу има више значења:

 Редиу (Радауци-прут), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Редиу (Раусени), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Редиу (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Редиу (Скантеја), насеље у округу Јаши у Румунији
 Редиу (Браешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Редиу (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Редиу (Руђиноаса), насеље у округу Јаши у Румунији
 Редиу (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Редиу (Редиу), насеље у округу Њамц у Румунији
 Редиу (Бара), насеље у округу Њамц у Румунији
 Редиу (Хочени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Редиу (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Редиу (Рошиешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Редиу (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Редиу (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији